Space () може означати:

Комп'ютери 
 Пробіл

Музика

Жанри 
 Space music:
 Спейс-диско
 Спейс-ейдж-поп
 Спейс-рок

Альбоми 

 «Space» — альбом Джиммі Коті.
 «Space» — альбом гурту «Bleach».
 «Space Music» — альбом Елоя Фрітша.

Гурти 

 «Space» — англійський гурт.
 «Space» — французький гурт.

Див. також 
 Простір (значення)